Джадо:

 Джадо — плато в пустыне Сахара;
 Джадо — коммуна в Нигере, на плато Джадо;
 Джадо — короткометражный фильм, Россия, 1993.